Curculioninae — підродина твердокрилих комах родини Довгоносики (Curculionidae). Підродина включає 23 500 описаних види у 2200 родах.

Класифікація 
Перелік триб і деяких родів:

 Acalyptini
 Acalyptus
 Acentrini
 Ancyloenemidini
 Anoplini
 Anthonomini
 Anthonomus
 Brachonyx
 Camarotini
 Cenchrenini
 Ceratopodini
 Cionini
 Cionus
 Cryptoplini (= Haplonychini)
 Curculionini
 Curculio
 Derelomini
 Ellescini
 Dorytomus
 Ellescus
 Erodiscini
 Eugnomini
 Meriphus

 Pactolotypus

 Geochini
 Itini (sometimes in Molytinae)

 Mecinini
 Mecinus
 Rhinusa
 Neosharpiini
 Nerthopini
 Otidocephalini
 Piazorhinini
 Prionobrachiini
 Pyropini
 Rhamphini
 Rhynchaenus
 Smicronychini
 Sphaeriopoeini
 Storeini
 Glaucopela

 Peristoreus
 Styphlini
 Pseudostyphlus
 Tychiini
 Lignyodes
 Tychius
 Ulomascini
 Misophrice

 Incertae sedis
 Notinus (Storeini or Tychiini)

Посилання 
 Kuschel, G. (1995): A phylogenetic classification of Curculionoidea to families and subfamilies. In: Anderson, R.S. & Lyal, C.H.C. (eds.): Biology and Phylogeny of Curculionoidea. Memoirs of the Entomological Society of Washington 14: 5-33.
 Marvaldi, A.E. & Lanteri, A.A. (2005): Key to higher taxa of South American weevils based on adult characters (Coleoptera, Curculionoidea). Revista Chilena de Historia Natural 78(1): 65-87 [English with Spanish abstract]. PDF fulltext 
 Kojima, H. & Morimoto, K. (2005): Weevils of the Tribe Acalyptini (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae): Redefinition and a taxonomic treatment of the Japanese, Korean and Taiwanese species. Esakia 45: 69-115. PDF fulltext

Довгоносики